Во-ле-Рюбиньи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Арденны. Входит в состав кантона Шомон-Порсьен. Округ коммуны — Ретель.

Код INSEE коммуны — 08465.

Коммуна расположена приблизительно в 165 км к северо-востоку от Парижа, в 85 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 40 км к западу от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 48 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 28 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 21 были экономически активными, 7 — неактивными (показатель активности — 75,0 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 21 активных работали 18 человек (10 мужчин и 8 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 7 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 4 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны